Der Skisprung-Grand-Prix 2000 (offizielle Bezeichnung: FIS Grand Prix Skispringen 2000) war eine vom Weltskiverband FIS zwischen dem 5. August 2000 und dem 3. September 2000 ausgetragene Wettkampfserie im Skispringen. Der an sechs verschiedenen Orten in Europa und Asien ausgetragene Grand-Prix bestand aus einem Team- und acht Einzelwettbewerben, von denen fünf Wettbewerbe in Europa und vier in Asien stattfanden. Ursprünglich war die Austragung eines weiteren Einzelwettbewerbes im koreanischen Muju vorgesehen, der jedoch im Vorfeld abgesagt werden musste. Den Sieg in der Gesamtwertung konnte der Finne Janne Ahonen vor seinem Landsmann Matti Hautamäki und dem Japaner Hideharu Miyahira erringen. Der Titelverteidiger Sven Hannawald aus Deutschland belegte den 35. Platz. Die Nationenwertung gewann Finnland vor Titelverteidiger Japan und Norwegen.

Ergebnisse und Wertungen

Grand-Prix Übersicht

Wertungen

Siehe auch 
 Skisprung-Weltcup 2000/2001
 Skisprung-Continental-Cup 2000/01

Weblinks 
 
 Nationenwertung

Skisprung-Grand-Prix
Sportveranstaltung 2000